Osoby o tym nazwisku:
 Jacques Louis Randon – francuski dowódca wojskowy i polityczny
 Lucile Randon – francuska superstulatka
 Noël Randon – pseudonim Tadeusza Kwiatkowskiego, pisarza